Реко́па (, ) — футбольный турнир, аналог континентального Суперкубка. В турнире участвуют победители двух важнейших клубных турниров — Кубка Либертадорес и Южноамериканского кубка предыдущего сезона. Победитель определяется по итогам двух матчей — дома и в гостях.

История 
Первый розыгрыш состоялся в 1989 году, с появлением в Южной Америке второго по значимости турнира — Суперкубка Либертадорес. В 1990 году парагвайская «Олимпия» выиграла оба турнира и автоматически получила и Рекопу 1991. В 1993 году «Сан-Паулу» тоже выиграл оба главных турнира континента, а в матче за Рекопу встретился с победителем третьего по значимости южноамериканского турнира Кубка КОНМЕБОЛ — «Ботафого». В 1997 году Суперкубок Либертадорес прекратил своё существование, и Рекопа не проводилась до 2002 года, когда был организован Южноамериканский кубок. С тех пор Рекопа стала разыгрываться между победителями Кубка Либертадорес и Южноамериканского кубка.

Сроки и место проведения 
Формат турнира неоднократно претерпевал изменения. В первом розыгрыше было два матча — дома и в гостях. В 1990 году состоялся один матч на нейтральном поле в Майами, США. В 1992, 1994—1997 годах турнир проводился вообще за пределами Америки — в Японии. Три матча состоялись в Кобе, и два — в Токио. После возрождения Рекопы первые два розыгрыша вновь прошли в США. В 2003 — в Лос-Анджелесе, в 2004 — в Форт-Лодердейле.

Матчи за Рекопу проводятся на следующий календарный год после завершения главных клубных турниров. До 1997 года матчи проходили, как правило, в районе апреля. Розыгрыш 1998 года состоялся в 1999 году в рамках Кубка Меркосур, где участвовали номинанты 1997 — «Крузейро» и «Ривер Плейт». После 2003 года турнир проходит, как правило, в районе августа-сентября.

Розыгрыши

Победители

По странам 

1 В сезоне 1991 парагвайская «Олимпия» автоматически получила Рекопу, как победитель Кубка Либертадорес и Суперкубка Либертадорес.

По турнирам

Примечания

Ссылки 
 Рекопа на сайте КОНМЕБОЛ
 Статистика Рекопы на сайте RSSSF

Рекопа Южной Америки